Het tennistoernooi Australian Open werd in 2022 bij de mannen voor de 110e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 17 tot en met 30 januari.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhouder Novak Đoković kon zijn titel niet verdedigen omdat zijn visum was ingetrokken door de Australische minister van immigratie.

De Spanjaard Rafael Nadal, als zesde geplaatst, won zijn 21e grandslamtitel – in de finale versloeg hij de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev in vijf sets.

De Nederlander Botic van de Zandschulp bereikte de derde ronde; zijn landgenoot Tallon Griekspoor kwam niet voorbij de tweede ronde. David Goffin uit België verloor zijn openingspartij.

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set werd bij een stand van 6-6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2022